Shymkent kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Sjymkent, oblysthuvudort, Sydkazakstan, 
 Shymkent (flygplats i Kazakstan), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar